SSS peut faire référence à :
 State Security Service, le service nigérian de renseignement intérieur ;
 Société suisse de surveillance économique, société de droit privé (1915-1920) créée durant la première guerre mondiale afin éviter que des marchandises en provenance des pays alliés ne parviennent, par le biais d'entreprises suisses, aux mains des empires centraux.
 Les Pères du Saint-Sacrement (SantiSsimo Sacramento), une congrégation religieuse fondée en 1856.
 Seattle SuperSonics, une ancienne équipe de basket-ball de la NBA.
 Sega Soccer Slam, un jeu vidéo créé par Sega ;
 Société sportive de Suresnes, club cycliste ;
 Stade sportif sfaxien, un club sportif tunisien ;
 Stade Sporting Sétif, un club sportif Algérien ;
 Siding Spring Survey, un programme de recherche d'objets géocroiseurs ; 
 Sigue Sigue Sputnik, un groupe de new wave ; 
 La transluminescence (subsurface scattering [SSS], en anglais), un phénomène optique ; 
 Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society, un film d'animation japonais ; 
 Société suisse de sauvetage, une association de sauvetage aquatique ;
 Société suisse de spéléologie ;
 Silicium sur saphir, en électronique ; 
 Aux « 3 S » qui désignent le sexe, le sang (par extension la violence) et le sport ; 
 La Simplified Spelling Society, une association faisant la promotion de la réforme de l'orthographe de l'anglais ;
 Le Scratch Score Standard au golf. Le SSS d'un terrain tient compte à la fois du par et des difficultés pour un joueur scratch ;
 Les îles SSS (pour Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin), trois territoires insulaires néerlandais dans les Petites Antilles.
 Signal de détresse en radiotélégraphie comme le SOS, le SSS est utilisé seulement lorsque la cause de la détresse était un torpillage sous-marin. 
Short sea shipping (SSS) : terme anglais pour transport maritime à courte distance.

Notes et références